И́нгрид Кли́мке (, род. 1 апреля 1968 года, Мюнстер, Германия) — немецкая всадница, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, выступающая в конном троеборье.

Она принимала участие в 5 Олимпийских играх с 2000 по 2016 год. На своем коне Абраксасе она выиграла 2 командных золотых медали длякоманды Германии по троеборью на летних Олимпийских играх в 2008 году и 2012 году. В 2016 году она выиграла серебро на Хейл-Бобе .

Ингрид — дочь 6-кратного олимпийского чемпиона в выездке Райнера Климке. Как и ее отец, она выступает и на соревнованиях по конному троеборью, и по выездке на международном уровне. В 2002 году она заняла 7-е место на чемпионате мира по выездке на своей лошади Нектор ван хет Карельшоф. На Олимпийских играх Ингрид выступала только в троеборье. Суммарно на счету отца и дочери Климке 11 олимпийских наград (8 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые) на протяжении 52 лет на 10 Олимпийских играх.

В январе 2012 года она была признана «Reitmeister» (Всадник-Мастер, специальный титул Немецкой федерации конного спорта). Ингрид Климке — вторая женщина в истории, которой был присвоен этот титул.

Библиография

Выступления на Олимпиадах

Примечания 

Конники Германии
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Конники на летних Олимпийских играх 2000 года
Конники на летних Олимпийских играх 2004 года
Конники на летних Олимпийских играх 2008 года
Конники на летних Олимпийских играх 2012 года
Конники на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по конному спорту
Чемпионы Европы по конному спорту